Le patronyme néerlandais Visser, en flamand Visscher renvoie vers une profession : pêcheur.

Des variantes existent : 
 éventuellement avec l'article de : De Visser, De Visscher, De Visschere
 ou sans l'article : Visser, Visscher, Visschere, Vissere, Vischer, Visker
 parfois avec un suffixe génitif -s : Vissers, Visschers, Fissers

 Adrie Visser (née en 1983), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Angela Visser (née en 1966), une actrice néerlandaise ;
 Beitske Visser (née en 1995), pilote automobile néerlandaise ;
 Bregtje Visser (1981-), entrepreneuse néerlandaise ;
 Carel Visser (1928-2015), sculpteur néerlandais ;
 Danie Visser (né en 1961), joueur de tennis sud-africain ;
 Dennis Visser (né en 1995), patineur de vitesse sur piste courte néerlandais ;
 Esmee Visser (née en 1996), patineuse de vitesse néerlandaise ;
 Hans Visser (né en 1966), footballeur et entraîneur néerlandais ;
 Henk Visser (1932-2015), athlète néerlandais, spécialiste du saut en longueur ;
 Ingrid Visser (1977-2013), joueuse de volley-ball néerlandaise ;
 Kees Visser (né en 1948), peintre néerlandais ;
 Leo Visser (né en 1966), patineur de vitesse néerlandais ;
 Louis Visser (né en 1998), coureur cycliste sud-africain ;
 Marius Visser (né en 1982), joueur de rugby à XV namibien ;
 Naomi Visser (née en 2001), gymnaste artistique néerlandaise ;
 Ria Visser (née en 1961), patineuse de vitesse néerlandaise ;
 Ronell Renett Visser (1974-), botaniste sud-africaine ;
 Sep Visser (né en 1990), joueur de rugby à XV néerlandais ;
 Susan Visser (née en 1965), actrice néerlandaise ;
 Tim Visser (né en 1987), joueur de rugby à XV néerlandais ;
 Vincent Visser, acteur néerlandais
 Willem Visser 't Hooft (1900-1985), pasteur et théologien réformé néerlandais ;
 Yolandi Visser (née en 1984), chanteuse du groupe de hip-hop Zef sud-africain Die Antwoord ;
 Zarck Visser (né en 1989), athlète sud-africain.

Homonymie
Patronyme néerlandais
Patronyme sud-africain